Antonio della Chiesa – religioso italiano
 Cesare Della Chiesa di Benevello – letterato, saggista e pittore italiano
 Federico Della Chiesa – avvocato, scrittore e politico italiano
 Giacomo Della Chiesa, noto come Papa Benedetto XV – 258º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica
 Gianpaolo della Chiesa – cardinale italiano
 Giulio della Chiesa – nobiluomo italiano
 Ludovico Della Chiesa – storiografo italiano
 Speri Della Chiesa Jemoli – giornalista e poeta italiano

Pagine correlate
Chiesa
Dalla Chiesa